Das Interzonenturnier der Frauen 1987 in Smederevska Palanka diente zur Ermittlung von drei weiteren Teilnehmerinnen an den Kandidatenwettkämpfen zur Schachweltmeisterschaft der Frauen 1988. Das Turnier fand im Juli 1987 in Smederevska Palanka in Jugoslawien statt.

Ergebnis

Stichkampf 
Um Platz 2 und 3 wurde ein Stichkampf notwendig, der im September 1987 in Tbilissi ausgetragen wurde. Die drei Spielerinnen spielten je zweimal gegeneinander. Ex-Weltmeisterin Gaprindaschwili siegte mit 3 Punkten vor Levitina (2½ Punkte). Beide qualifizierten sich für das Kandidatenturnier, während Eliška Klímová-Richtrová mit einem halben Punkt ausschied.

Weblinks 
 Das Interzonenturnier 1987 bei mark-weeks.com (englisch)

1987
Schachveranstaltung 1987
Schachwettbewerb in Jugoslawien